Бо́гларка А́дам (; ) — венгерская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).
 : золото (2008).
 : золото (2005).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Венгрии
Чемпионы Венгрии по кёрлингу